Дюрран — фамилия. Известные носители:
 Дюрран, Дженнифер
 Дюрран, Жаклин